

Bevande 
Picon – amaro francese

Geografia
Picón – comune spagnolo della provincia di Ciudad Real

Persone 
Charline Picon – velista francese
Molly Picon – attrice statunitense

Televisione 
Picon – una delle Dodici Colonie di Kobol in Battlestar Galactica